Lisna, un village de Pologne.
 Brignolia, un genre d'araignée.

Oonopidae
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)